Leuciscus microlepis (Heckel, 1843) - synonim gatunku ryby Jelec neretwiański
 Leuciscus microlepis Bleeker, 1853 - synonim gatunku ryby  Amblypharyngodon microlepis